Remigiuskirche ist der Name von Kirchengebäuden, die dem Patrozinium des Remigius von Reims unterstellt sind bzw. nach diesem benannt  sind.

Deutschland

Baden-Württemberg 
 Altensteig, Stadtteil Altensteigdorf: Remigiuskirche (Altensteigdorf)
 Biberach an der Riß, Ortsteil Stafflangen: Pfarrkirche St. Remigius (Stafflangen)
 Bondorf, Kreis Böblingen: Evang. Remigiuskirche (erbaut um 1200, barockisiert 1753)
 Bräunlingen, Schwarzwald-Baar-Kreis: Remigiuskirche (Bräunlingen) (Pfarrkirche bis 1694, Turm entstand im Jahr 1000)
 Epfendorf, Kreis Rottweil: Pfarrkirche St. Remigius
 Hambrücken: St. Remigius (Hambrücken)
 Heddesheim: St. Remigius (Heddesheim)
 Heuweiler, Breisgau-Hochschwarzwald: St. Remigius
 Isny, Ortsteil Rohrdorf: St. Remigius (Rohrdorf)
 Merdingen: St. Remigius (Merdingen)
 Merklingen, Ortsteil von Weil der Stadt: ev. Remigiuskirche
 Nagold: Remigiuskirche (Nagold)
 Neckarsulm, Ortsteil Dahenfeld: St. Remigius (Dahenfeld)
 Oberndorf a. N., Kreis Rottweil: Kirche St. Remigius (abgebrochen 1806–1810)
 Rottenburg am Neckar, Ortsteil Wurmlingen: Sankt-Remigius-Kapelle (Wurmlingen)
 Sulz am Neckar, OT Bergfelden: Wehrkirche St. Remigius

Bayern 
 Augsburg: Pfarrkirche St. Remigius (Augsburg)
 Raisting: Pfarrkirche St. Remigius (Raisting)
 Sankt Wolfgang (Oberbayern), Ortsteil Lappach: Filialkirche St. Remigius
 Schleching: Pfarrkirche St. Remigius (Schleching)

Hessen 
 Büdingen: St.-Remigius-Kirche (Büdingen)
 Ober-Mörlen: St. Remigius (Ober-Mörlen)

Niedersachsen 
 Bad Gandersheim, Ortsteil Harriehausen: Pfarrkirche St. Remigius (Harriehausen)
 Suderburg: St.-Remigius-Kirche (Suderburg)
 Veltheim (Ohe): Pfarrkirche St. Remigius (Veltheim)

Nordrhein-Westfalen 
 Bergheim: St. Remigius (Bergheim)
 Bonn: St. Remigius (Bonn)
 Borken (Westf.): Propsteikirche St. Remigius (Borken)
 Dortmund, Ortsteil Mengede: Evangelische St.-Remigius-Kirche (Dortmund)
 Dortmund, Ortsteil Mengede: Römisch-Katholische St.-Remigius-Kirche (Dortmund)
 Düsseldorf: St. Remigius (Düsseldorf-Wittlaer)
 Erftstadt, Stadtteil Dirmerzheim: St. Remigius (Dirmerzheim)
 Hennef: St. Remigius (Happerschoss)
 Köln: St. Remigius (Köln)
 Königswinter: Pfarrkirche St. Remigius (Königswinter)
 Leverkusen, Stadtteil Opladen: Pfarrkirche St. Remigius (Opladen)
 Viersen: Pfarrkirche St. Remigius (Viersen)
 Wuppertal: St. Remigius (Wuppertal-Sonnborn)

Rheinland-Pfalz 
 Alf: St. Remigius (Alf)
 Brauneberg: Simultankirche, katholischer Teil: St. Remigius
 Diedesfeld: St. Remigius (Diedesfeld)
 Dohm-Lammersdorf: St. Remigius (Dohm)
 Haschbach am Remigiusberg, Verbandsgemeinde Kusel: Propsteikirche St. Remigius
 Ingelheim: Pfarrkirche St. Remigius (Ingelheim)
 Kröv: St. Remigius (Kröv)
 Langsur: St. Remigius (Mesenich)
 Neuburg am Rhein: Stiftung St. Remigius
 Newel, Ortsteil Butzweiler: Pfarrkirche St. Remigius
 Oberweis: St. Remigius (Oberweis)
 Osthofen: St. Remigius (Osthofen)
 Pronsfeld:
 Alt St. Remigius (Pronsfeld)
 St. Remigius (Pronsfeld)
 Remagen, Ortsbezirk Unkelbach: St. Remigius (Unkelbach)
 Wassenach: St. Remigius (Wassenach)
 Wöllstein: St. Remigius (Wöllstein)

Saarland 
 Freisen: St. Remigius (Freisen)
 Homburg: St. Remigius (Homburg-Beeden)
 Perl (Mosel), Ortsteil Tettingen-Butzdorf: St. Remigius (Tettingen-Butzdorf)
 St. Wendel, Stadtteil Bliesen: St. Remigius (Bliesen)
 Wallerfangen, Ortsteil Leidingen: St. Remigius (Leidingen)
 Wittersheim: St. Remigius (Wittersheim)

Schleswig-Holstein 
 Albersdorf (Holstein): St. Remigius (Albersdorf)

Thüringen 
 Arnstadt (Thüringen), Ortsteil Siegelbach: Wehrkirche Siegelbach

Frankreich 
 St-Remi (Allemant), Département Marne
 St-Remi (Aougny), Département Marne
 St-Rémy (Baccarat), Département Meurthe-et-Moselle
 St-Remi (Ceffonds), Département Haute-Marne
 St-Rémy (Champigneul-Champagne), Département Marne
 St-Rémi (Congis-sur-Thérouanne), Département Seine-et-Marne
 St-Remy (Fénétrange), Département Moselle
 St-Rémi (Forbach), Département Moselle
 St-Rémi (Itterswiller), Département Bas-Rhin
 St-Rémi (Lewarde), Département Nord
 St-Rémi (Marines), Département Val-d’Oise
 St-Remi (Montier-en-Der), Département Haute-Marne
 Basilika Saint-Remi in Reims, Département Marne
 St-Rémy (Saint-Sauvier), Département Allier
 St-Rémi (Schorbach), Département Moselle
 St-Rémi (Singrist), Département Bas-Rhin

Italien 
 Santi Giovanni Battista e Remigio in Carignano
 St. Remigius (Eyrs) in der Gemeinde Laas (Südtirol), Fraktion Eyrs

Österreich 
Oberösterreich
 Pfarrkirche Auerbach (Oberösterreich)
 Pfarrkirche Gampern
 Pfarrkirche Ried in der Riedmark

Schweiz 
 San Remigio (Corzoneso), Kanton Tessin
 Remigiuskirche (Falera), Kanton Graubünden
 St. Remigio (Loco), Onsernone, Kanton Tessin
 Kirche Saint-Rémy in Mervelier, Kanton Jura
 San Romerio im Puschlav, Kanton Graubünden
 St. Remigius (Münsterlingen), Kanton Thurgau
 St. Remigius (Sirnach), Kanton Thurgau
 Reformierte Kirche Trin, Kanton Graubünden

 
Liste (Kirchen nach Patrozinium)